Tom Jones puede significar:

 Tom Jones, novela picaresca inglesa escrita por Henry Fielding (1707-1754) y publicada en 1749.
 Tom Jones, película inglesa estrenada en 1963 basada en la novela de Henry Fielding. Dirigida por Tony Richardson y protagonizada por Albert Finney.
 Tom Jones (1940), cantante y actor británico.
 Tom Jones, opéra comique francés.
 Tom Jones, piloto de automovilismo estadounidense.